České příjmení Zátopek nosí více osobností:

 Alois Zátopek (1907–1985) – český geofyzik
 Dana Zátopková (1922–2020) – česká oštěpařka, olympijská vítězka
 Emil Zátopek (1922–2000) – český sportovec, běžec, olympijský vítěz

Jiný význam
 Zátopek (planetka) – planetka s číslem 5910
 Zátopek (film) – film o Emilu Zátopkovi z roku 2020
 Zátopek! – miniopera o Emilu Zátopkovi
 Zatopek (časopis) – belgický běžecký časopis